Prikosnovénie () — французский независимый лейбл, основанный в 1990 году в Нанте Фредериком Шапленом () и Сабиной Аделаидой (). Лейбл позиционировал себя как что-то среднее между французским лейблом V.I.S.A. и английским лейблом 4AD.

В 2001 году лейбл переехал в город Клисон, где располагается и по сей день.

Работали со многими известными группами, из русских и украинских наиболее известны Caprice, Flëur, Alizbar, Moon Far Away, Рада & Терновник.

Ссылки 
 Официальный сайт

Лейблы звукозаписи Франции